Неа-Филаделфия — греческий топоним. Может означать:

 Неа-Филаделфия (Аттика) — город, пригород Афин.
  — село в Македонии.

См. также 
 Филадельфия (значения)